Maurice Greene (1696-1755), compositore britannico
Maurice Greene (1974), atleta statunitense
Maurice Greene (1986), artista marziale misto statunitense